Кампо Алто има више значења:

 Кампо Алто (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кампо Алто (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику